Файнштейн (нем. Feinstein, «тонкий, нежный» камень):

 Файнштейн — полупродукт металлургического производства.

Персоналии 
Файнштейн — фамилия еврейского происхождения.

 Файнштейн, Абрам Самойлович (1891 — после 1943) — российский социал-демократ, член РКП(б), торгпред РСФСР в Италии (1921—1922).
 Файнштейн, Григорий Хаимович (1914—2000) — советский геолог, один из первооткрывателей якутских алмазов, лауреат Ленинской премии.
 Файнштейн, Давид Владимирович (1901—1941) — советский кинематографист, директор ВГИКа.
 Файнштейн, Даниэль Исаак (род. 1931) — швейцарский художник.
 Файнштейн, Дэвид (род. 1947) — американский рок-музыкант.
 Файнштейн, Иоанн Савельевич (псевдоним — И. С. Но́вич; 1906—1984) — советский литературный критик, литературовед.
 Файнштейн, Моше (1895—1986) — раввин, богослов.
 Файнштейн, Олег Владленович (род. 1958) — советский и российский сценарист.
 Файнштейн, Софья Исааковна (1924—2012) — советская и российская криминалистка.
 Файнштейн, Эммануил Григорьевич (1919—1991) — советский учёный, инженер-электромеханик.
 Файнштейн-Васильев, Михаил Борисович (Фан; 1953—2013) — рок-музыкант.